Síndico de Agravios (Sindic de Greuges en catalán) es el nombre del Defensor del Pueblo en tres comunidades autónomas españolas:
Síndico de Agravios de Cataluña. (oficialmente Síndic de Greuges de Catalunya)
Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana. (Oficialmente Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana)
Síndico de Agravios de las Islas Baleares. (Oficialmente Síndic de Greuges de les Illes Balears)